NOS steht für:
 National Ocean Service, eine der Organisationen der National Oceanic and Atmospheric Administration
 National Organisation Study, eine zu Beginn der 1990er Jahre erstmals auf nationaler Basis durchgeführte Organisationsstudie
 Nederlandse Omroep Stichting, niederländische Rundfunkanstalt
 Network Operating System (englisch für Netzwerkbetriebssystem), ein in den 1970er Jahren entwickeltes Betriebssystem von Control Data Corporation
  („immer auf Lager“), ein Begriff aus der Warenwirtschaft
 New Old Stock, ein Neuteil aus altem Lagerbestand
 Newton OS, Betriebssystem des Newton (PDA)
 Nitrous Oxide Systems Inc., Hersteller von Lachgaseinspritzsystemen
 NO-Synthasen, Enzyme, die Stickstoffmonoxid (NO) synthetisieren
 Non-delay Overclocking System im BIOS eines Computers zur Übertaktung der CPU
 Non-OverSampling, Bezeichnung für einen D/A-Wandler, der auf ein Oversampling-Filter oder einen Upsampler verzichtet.
 NOS (Bibliothekssoftware), vormals „News-Office-System“ genannt
 , häufig in Katalogen wie ICD-9 oder UN-Nummer für Sammeleinträge verwendet
 NOS (Unternehmen), ein Medienunternehmen in Portugal
 NOS-Stereosystem beschreibt eine besondere Mikrofonanordnung für die Lautsprecherstereofonie
 Liga NOS, höchste Spielklasse im portugiesischen Männerfußball, siehe Primeira Liga
 Fascene Airport (IATA-Code), Flughafen auf Nosy Be, Insel vor der Küste Madagaskars
 Neos, eine italienische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Norway Airlines, ehemalige Fluggesellschaft (ICAO-Code)

NOS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Ostródzki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

Nos bezeichnet:
 den früheren deutschen Namen der Gemeinde Nods BE im Kanton Bern, Schweiz
 Nós, ein irischsprachige Jugendzeitschrift

NoS bezeichnet:
 Night of Science, eine jährliche Veranstaltung der Goethe-Universität Frankfurt

nos steht für:
 Ost-Nisu (ISO-639-3-Code), Sprache der Sprachgruppe Nisu (Sprache) der Ethnie der Yi (Volk) in China

Siehe auch:
 Noss

NOS